Andy Wallace, un producteur de musique.
 Andy Wallace, un pilote de course britannique.